Юрицево — название населённых пунктов в России:
 
 Юрицево — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Юрицево — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.